Шатодубл може да се односи на:

 Шатодубл (Вар), насељено место у Француској, у департману Вар
 Шатодубл (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром